Кирил Димитров Тъпков () е български просветен деец от Македония.

Биография 
Тъпков е роден на 11/24 май 1885 година в град Солун, тогава в Османската империя в семейството на българския просветен деец, униат от Енидже Вардар, Димитър Константинов Тъпков и втората му жена Василка Мирчева, която е православна. Брат е на Драган Тъпков - просветен деец и художник. Кръстен е в българска православна църква „Свети Димитър“ в Солун от свещеник Иван Маджаров. Кирил завършва в 1901 година Френския католически колеж „Свети Жан Батист дьо Ла Сал“ в Солун. Работи като учител по латински и френски в Сярското българско педагогическо училище от 1906 до 1908 година. След това учи класическа филология в Римския университет „Ла Сапиенца“. След завършването си преподава в Третокласното българско мъжко училище и в българската класическа гимназия в Битоля.

През лятото и есента на 1912 година заедно с брат си Драган е в Солун, където го заварва Балканската война и гръцката окупация. След Междусъюзническата война пред лятото на 1913 година, двамата братя успяват да избягат в Италия, като след това се местят в София.

От ноември 1913 г. до септември 1914 г. Кирил Тъпков е учител в Шуменската държавна мъжка гимназия. От септември 1914 до декември 1915 година преподава латински в Първа мъжка гимназия. След Първата световна война Кирил Тъпков отново преподава в Първа гимназия от ноември 1918 до септември 1925 година. От септември 1925 до октомври 1939 година е учител по латински в Първа девическа гимназия, Втора софийска мъжка гимназия и френския мъжки колеж „Свети Жан Батист дьо Ла Сал“ в Лозенец. През 20-те години е и хоноруван преподавател във Военното училище. Работи до 1935 година като преводач и секретар в Комисията по репарациите, които България изплаща след Първата световна война. Участва в подготовката на Българо-гръцката спогодба за уреждане на финансовите въпроси на преселниците от двете страни. Администратор е на месечното списание „Франс-Бюлгари“ (1919 - 1922), пише в списание „Обществена обнова“ на Константин Сагаев.

Кирил Тъпков умира през октомври 1941 година в София. Баща е на композитора Димитър Тъпков и византоложката Василка Тъпкова-Заимова.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Учители в Сярското българско педагогическо училище
Учители в Битолската българска класическа гимназия
Родени в Солун
Починали в София
Кирил Тъпков
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Гръко-френския колеж „Дьо ла Сал“
По произход от Енидже Вардар